Wanted (computerspel)
Wanted (film)
Wanted (televisieserie)
Wanted (album)

Zie ook
Het Engelse werkwoord to want